Karl Jacoby ist der Name folgender Personen:
* Karl Jacoby (Philologe) (1849–1939), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Karl Jacoby (Historiker) (* 1965), US-amerikanischer Historiker
 Karl Heinz Jacoby (1918–2005), deutscher Geistlicher, Weihbischof von Trier

Siehe auch:
 Carl Jacobi
 Karl Jacobi